Тоні Геркес (,  7 липня 1966, Тандер-Бей) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1984 року.

1984 року був обраний на драфті НХЛ під 32-м загальним номером командою «Сент-Луїс Блюз». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Сент-Луїс Блюз», «Квебек Нордікс», «Сан-Хосе Шаркс», «Чикаго Блекгокс», «Даллас Старс», «Едмонтон Ойлерс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Анагайм Дакс» та «Атланта Трешерс».

Загалом провів 799 матчів у НХЛ, включаючи 41 гру плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська кар'єра 
19 вересня 2006 очолив університетську команду Вісконсина, працював до лютого 2012.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Даллас Старс» — 1999.
 Володар Кубка Колдера в складі «Мілвокі Едміралс» — 2004.

Статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти «Атланта Трешерс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Сент-Луїс Блюз»
Канадські хокейні тренери
Хокеїсти «Мілвокі Едміралс»
Уродженці Тандер-Бея